Kraina Elfów – film animowany z 1999 roku,
 Kraina Elfów – serial animowany z 2005 roku.